Antonio Breschi – compositore, pianista e scrittore italiano
 Arrigo Breschi – scenografo italiano
 Pier Giulio Breschi – giornalista, compositore e incisore italiano